Bille est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Nom commun 
 Une bille peut désigner un objet de forme sphérique, en particulier les éléments utilisés dans :
 le jeu de bille ;
 les roulements à billes ;
 les stylos à bille, et déodorants à bille ;
 jeux de billard : la bille de billard ;
 les billes de peinture en paintball.

La bille de pied est la partie d'un tronc d’arbre (grume) située entre la souche et la couronne (ses premières branches) ; ce tronçon est quasiment exempt de nœuds, contrairement à la surbille, partie branchue située entre la couronne et la fourche. Une bille peut être segmentée en parties plus petites nommées billons ou billots.

 La Bille bleue est une photographie célèbre représentant la Terre comme une bille.

 L’expression « prendre quelqu'un pour une bille » signifie qu'on considère cette personne comme un idiot.

Une bille de chemin de fer est une pièce de bois (ou de fer ou de béton) placée en travers d'une voie de chemin de fer et sur laquelle sont fixés les rails. En terme technique, une bille est une pièce de bois brute destinée à être équarrie et mise en planche. Ce terme est utilisé en Belgique pour désigner une traverse de chemin de fer.
Une bille de bois est une longueur de tronc d’arbre coupé sans branches et dépourvue de gros défauts.

Saint chrétien 
 Bille  († vers 895 ou 919), ou Bili ou Bily ou Bilius, évêque de Vannes en Bretagne, martyr par la main des Vikings païens ; fêté le 23 juin.

Personnalités portant ce prénom 
Bille August (1948-) est un réalisateur danois

Personnalités portant ce nom 
 Beate Bille (1976-), actrice danoise
 Edmond Bille (1878-1959), peintre suisse
 Ejler Bille (1910-2004), artiste danois
 Jacques Bille (1880-1942), peintre français
 S. Corinna Bille (1912-1979), femme de lettres suisse
 Louis-Marie Billé (1938-2002), homme d'Église français
 Gaëtan Bille (1988-), coureur cycliste belge
 Téclaire Bille (1988-2010), footballeuse équatoguinéenne

Toponyme, hydronyme 
 Billé est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine.
 Bille est le nom d'un affluent de l'Elbe.

Arts 
 Un sac de billes (1973) est un roman français écrit par Joseph Joffo, porté au cinéma par Jacques Doillon en 1975 et en bandes dessinées par Kris (scénario) et Vincent Bailly (dessin), et/ou par épisodes dans Okapi à la fin des années 1980...
 Bille en tête (1986) est le premier roman d'Alexandre Jardin, portrait de son père, Pascal Jardin, dit «Le Zubial» ; ce roman est porté au cinéma par Carlo Cotti en 1989.

Références 

Homonymie de patronyme
Objet sphérique